Сетово — село в Целинном районе Курганской области, административный центр Сетовского сельсовета.

Расположено между озёрами Круглое и Соленое.

В селе шесть улиц: Верхняя, Восточная, Заречная, Нижняя, Центральная и Школьная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Целинного района (Курганская область)